Hodkinson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brendan P. Hodkinson
 Ian D. Hodkinson